Катино — название населённых пунктов в России:

 Катино — посёлок в Семилукском районе Воронежской области.
 Катино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Катино — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Катино — деревня в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Катино — посёлок станции в Скопинском районе Рязанской области.
 Катино — село в Скопинском районе Рязанской области.
 Катино — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.

 Катино — станция Московской железной дороги участка Ожерелье — Павелец.

См. также 
 Поджо-Катино